«Обозреватель» — українське інтернет-видання соціально-політичної спрямованості, створене в 2001. Належить українському політику і підприємцю Михайлу Бродському. У виданні він обіймає посаду голови редакційної ради «Обозревателя».

Шеф-редактором «Обозревателя» є журналіст Орест Сохар. Раніше він займав посади генерального продюсера телеканалу «Хокей», головного редактора телеканалу К1. Лауреат премії «Журналіст року».

Історія

Інтернет-газета "Обозреватель/Оглядач"

Україномовна версія oglyadach.com 
Вперше україномовну версію сайту запустили у 2005 році за адресою oglyadach.com. Наприкінці 2005 року україномовну версію сайту oglyadach.com без пояснень закрили, зробивши перенаправлення з неї на україномовну версію ukr.obozrevatel.com. Україномовна версія Оглядача за адресою ukr.obozrevatel.com існувала з 2005 року по грудень 2012, коли її без пояснень закрили.

Знову україномовна версія з'явилася аж через 5 років у 2017 році за адресою obozrevatel.com/ukr/

Російськомовна версія obozrevatel.com 
Вперше російськомовна версія сайту запустилася у 2001 році.

Телеканал «Obozrevatel» 

У видавництва є власний телеканал Obozrevatel TV, доступний з 2013 року на OTT-сервісах, YouTube та з 27 липня 2017 з супутника. Раніше телеканал був розділом на сайті obozrevatel.com під назвою Oboz TV, однак 13 лютого 2020 року змінив назву на Obozrevatel TV.

Інші сервіси 
У січні 2008 року інтернет-холдинг «ОБОЗ.ua» та «Майкрософт Україна» додали на сайт ОБОЗ.ua пошукову службу на базі Live Search.

У березні того ж року інтернет-холдинг «ОБОЗ.ua» та «Майкрософт Україна» повідомили про намір щодо надання на сайті ОБОЗ.ua доступу до служби електронної пошти на базі Hotmail та інших програм та служб Windows Live (Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Windows Live Messenger), інтгерованих з  Live ID.

Інтернет-холдинг OBOZ.ua 
В 2007 медіа-холдинг став власником інтернет порталу «Український портал», на основі якого заробив і сам ресурс. У цьому ж році «Обозреватель» став власником відомого українського ресурсу «Мобільнік.ua».

З 1 червня 2010 холдинг «ОБОЗ.ua», якому належить «Обозреватель», об'єднав всі наявні ресурси в один основний сайт, на якому розмістив всі напрямки, які раніше працювали окремо в цілісному проекті з категоріями. Надалі ресурс запустив і інформаційну мережу «MyObozrevatel», на якій вільно розміщується матеріал незалежних журналістів, після підтвердження адміністрацією проекту

В 2011 холдинг ОБОЗ.ua придбав сервіс зі створення інтернет-магазинів

Склад керівництва 
Андрекс Селіванов, президент групи каналів інтернет-медіахолдингу «Обозреватель»;
 Михайло Кривда, генеральний директор ТОВ «Золота середина», на яку оформлено «Обозреватель»;
 Павло Нейман, технічний директор;
 Христина Бондаренко, генеральний продюсер телепроєкту «Обозревателя» - телеканал «Oboz TV»;
 Наталя Савченко, перший заступник шеф-редактора, керівник відділу новин;
 Лариса Гуменюк, керівник відділу блогів;
 Леся Гасич, керівник відділу SMM.

Колектив 
У видавництві «Обозревателя» свого часу працювали Тетяна Чорновол, Соня Кошкіна і  Анатолій Шарій.

Популярність 
«Обозреватель», за даними Інтернет асоціації України, регулярно входить в топ-25 найпопулярніших українських сайтів в ранжируванні за середньоденною часткою і в топ-20 в ранжируванні за охопленням.

Згідно з даними дослідницької компанії TNS, «Обозреватель» входить в топ-20 найпопулярніших українських сайтів.

В 2015 ресурс посів перше місце в рейтингу «15 найпопулярніших українських новинних сайтів» за версією журналу «Новое Время».

В 2016 «Обозреватель» був визнаний кращим інтернет-медіа за версією загальнонаціональної програми «Людина року».

В 2017 став 18 за популярністю сайтом в Україні, відповідно до рейтингу РБК-Україна. У лютому 2018 року закріпився на 4 позиції «ТОП 10 новинних сайтів України» 14,45 % аудиторії в рейтингу від  24 телеканалу.

Критика 
У березні 2017 року Інститут масової інформації визначив в текстах «Обозревателя» порушення стандартів подачі журналістських матеріалів, виділивши ресурсу всього 32 % якісного тексту з 100 можливих. До кінця серпня цього-ж року відсоток новин без порушень журналістських стандартів зріс рівно в два рази. ІМІ України визначив 64 % новин без порушень, але при цьому ресурс залишився в аутсайдерах списку.

За результатами моніторингу ІМІ від 14 травня 2020 року, 31% матеріалів на сайті «Обозреватель» містили порушення професійних стандартів. Найчастіше порушувався стандарт відокремлення фактів від коментарів — у 18% новин. Сайт маніпулює із заголовками, й іноді вони не відповідають суті новини.

За результатами моніторингу ІМІ від 31 березня 2021 року, 34% матеріалів на сайті «Обозреватель» містили порушення професійних стандартів. Найбільше порушень на ресурсі зафіксовано в стандарті балансу (22% матеріалів були незбалансованими).

Згідно з даними Інституту масової інформації у четвертому кварталі 2021 року більше третини матеріалів інтернет-ЗМІ «Обозреватель» містили порушення журналістських стандартів. За показником дотримання професійних стандартів онлайн-медіа посіло 9 місце з 12.

Примітки

Посилання 
 
 Телеграм-канал
 Facebook
 Instagram
 Twitter
 «Обозреватель» запустив медичний сервіс «МедОбоз»  на Детектор медіа

Новинні сайти України
Сайти України
Інтернет-ЗМІ України
ЗМІ російською
ЗМІ українською